Oscar Moore and Friends – album amerykańskiego gitarzysty jazzowego Oscara Moore’a złożony z nagrań
opublikowanych wcześniej na płytach:
 Have You Met Inez Jones? – nagrania z maja 1957 (bez utworów instrumentalnych duetu Moore/Vinnegar) 
 Afterglow – nagrania z kwietnia 1965
CD wydany w 1998 przez wytwórnię Fresh Sound.

Lista utworów

Przypisy

Bibliografia 
 Oscar Moore and Friends w AllMusic

Albumy jazzowe
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 1998